El príncipe negro puede referirse a:
la novela homónima de Iris Murdoch
Eduardo de Woodstock, primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra